Улица Алленби ( — рехо́в а́ленби) — одна из центральных улиц Тель-Авива. Первоначально служила главной улицей города (заменив в этом качеству улицу Герцля — первую улицу Тель-Авива), пока не уступила это звание другим улицам. Является одной из самых известных и упоминаемых улиц в израильской культуре. Названа в честь Эдмунда Алленби, британского фельдмаршала, завоевавшего Палестину в Первую мировую войну. Улица начинается у набережной, от площади Кнессета ( — кика́р ха-кне́сет) на восток, на углу с улицей Бен-Иегуды ломается и продолжается на юго-восток до площади Ха-мошавот ( — кикар ха-мошаво́т — Поселений), где снова ломается и продолжается на юг как улица Ха-алия (). Заселение улицы неоднородное, от иностранных рабочих в южной части улицы до яппи в центре (вокруг площади Маген Давид — ).

История 

Улица Алленби была основана в 1911 году, во время первого расширения Тель-Авива, как «дорога к морю», и называлась так до 1918 года, когда её переименовали в честь английского генерала Эдмунда Алленби, который за год до того отвоевал Палестину у турок.

До 1922 года улица располагалась почти параллельно морю. Ради постройки «Казино Галей Авив» () — роскошного двухэтажного ресторана (азартные игры в котором, вопреки названию, не проводились) — улицу Алленби, по решению мэра Меира Дизенгофа, повернули влево, перпендикулярно береговой линии и довели до «Казино».

Первые 20 лет с провозглашения Государства Израиль улица Алленби принимала ежегодные парады Армии Обороны Израиля, которые были важнейшей частью празднования Дня Независимости для жителей города.

В 1930 году на пересечении Алленби с улицами Бен-Иегуды и Пинскера, на площади 2 Ноября ( — кикар бет бе-нове́мбер), был построен театр «Муграби» (), запланированный, как оперный театр. В нём выступали многие израильские театры, в том числе Габима и Камери. Кроме театрального, в здании был также кинозал с открывающейся крышей. В 1986 году в здании случился сильный пожар, который привел к необратимым последствиям, и в 1989 году здание снесли. Сейчас на его месте расположена автомобильная стоянка.

В наши дни из-за массивного автомобильного движения в центре Тель-Авива, в будни в дневное время проезжая часть Алленби частично закрыта для доступа частного транспорта в пользу общественного. На улице, помимо жилых домов, располагаются в основном недорогие магазины одежды и обуви, и места развлечений для молодежи.

Достопримечательности улицы 

Алленби 1: Площадь Кнессета ( — кика́р ха-кне́сет), откуда улица Алленби берет своё начало, находится на пересечении улицы с набережной Герберта Сэмюэля, на берегу Средиземного моря. После постройки именовалась площадью Казино (в честь «Казино Галей Авив»), позже называлась площадью Оперы в честь здания «Мигдаль ха-опера» ( — мигда́ль ха-о́пера), в котором в разное время размещались служба Налогового управления, штаб ВМС Израиля, Израильская опера, а также кинотеатр, в котором в 1948—1949 годах проводились заседания Кнессета, в честь чего площадь получила своё нынешнее название.

Алленби 7: Дом Усышкина ( — бейт уси́шкин) — дом Менахема Усышкина, основателя Еврейского национального фонда, расположенный по адресу Ха-яркон 52 (угол Алленби 7). Это здание, выполненное в эклектичном стиле, было построено в 1931 году и является видным элементом Белого города. Усышкин жил в нём до своей смерти в 1941 году, после чего завещал своим потомкам. До 1992 года здание было заброшено, после чего Давид Усышкин, внук Менахема Усышкина, продал его ради возведения 23-этажного жилого здания. Этот план не был реализован, после чего к зданию проявляли интерес Ахмед Тиби и несколько палестинских политиков с целью основать в нём представительство ООП, что также не было реализовано по причине протестов жителей района. После этого здание было продано иностранцу, и сейчас в здании располагаются офисы, жилые квартиры и гостиничные номера.

Алленби 60: Площадь Маген Давид (), расположенная на пересечении с рынком Кармель и улицами Шенкина, Нахалат Биньямин и Кинг-Джордж, построена в форме звезды Давида, лучи которого образуют пересекающиеся улицы. Окружающие площадь дома выполнены в интернациональном стиле, и являются важной частью Белого города.

Алленби 110: Большая Синагога ( — бейт ха-кне́сет ха-гадо́ль) начала строиться в 1924 году, но строительство быстро остановилось из-за нехватки средств. Достроить синагогу помог барон Эдмон де Ротшильд в 1925 году. После постройки была центром «Маленького Тель-Авива», но с годами сама оказалась частью бизнес-центра города, и с тех пор, как в 1960-х годах из района начался отток жителей, величественное здание пребывает в относительном запустении.

На пересечении с улицей Иехуды Галеви планируется построить под землей одну из самых больших станций Легкорельсовой транспортной системы Тель-Авива.

Улица Алленби в культуре 

Благодаря своему характеру центральная улица с многочисленными культурными заведениями, клубами и магазинами, улица Алленби часто упоминается в произведениях искусства и занимает важное место в израильской культуре.

Театр «Муграби» упоминается в стихах Натана Альтермана и Наоми Шемер. Площадь напротив кинотеатра — центральное место действия фильма .

Улица часто упоминается в песнях современных музыкальных групп, в частности Monica Sex, Teapacks, Мика Карни и другие. Дешевые стрип-клубы на улице Алленби — фон для романа Гади Тауба, увидевшего свет в 2008 году.

В первых ивритских версиях игры Монополия улица Алленби была самой дорогой (второе место — улица Дизенгофа). В современных вариантах цены улиц изменились.

Примечания

Литература 
 Озеров Е., Тель-Авив шаг за шагом: Семь прогулок по городу. – Модиин: Издательство Евгения Озерова, 2009. – 142 с., ил.

Ссылки 
 «Вслед за запахом»

Улицы Тель-Авива
Улицы по алфавиту
Улицы, названные в честь генералитета